Peoples Temple (in lingua italiana "Tempio del popolo") può riferirsi a:

Peoples Temple – setta fondata dal predicatore statunitense Jim Jones
Peoples Temple – album della musicista italiana Tying Tiffany